

Населені пункти та їхні частини

 Бушково — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бушково — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бушково — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Бушково — осада в гміні Дебжно Члуховського повіту Поморського воєводства

Бушково — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область

Примітки